Lujkí (Briansk), localitat de la província de Briansk, a Rússia
 Lujkí (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Lujkí (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Lujkí (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia